Елкина — название населённых пунктов:

Россия 
 Елкина — хутор в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Елкина — деревня в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области.